Попов Леонід Андрійович (1919—1990) — радянський якутський письменник.
 Попов Леонід Іванович (нар. 1945) — український радянський льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. 
 Попов Леонід Ілліч (1905—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Попов Леонід Сергійович (псевдонім Сергій Попов; нар. 1946) — радянський і російський кіноактор, кінорежисер та сценарист.
 Попов Леонід Сергійович (режисер) (1938—2020) — радянський і російський кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (1998).